Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2011 года (классическая программа) прошёл с 5 апреля по 20 апреля в г. Уфа. Главный судья арбитр ФМЖД Мельников А. П.

Итоги 
 — Александр Георгиев,

 — Гетманский Александр,

 — Николай Гуляев

Ход турнира 
Несмотря на поражение от Александра Гетманского, Александр Георгиев опередил его на два очка, набрав 17 очков из 26 возможных. Сразу четверо отстали на два очка и набрали по 15 очков. В итоге по коэффициенту второй — Александр Гетманский, третий — Николай Гуляев. У всех призёров в активе по одному поражению. На 4 и 5 местах — не потерпевшие ни одного поражения Андрей Калмаков и Гаврил Колесов.

Таблица

Литература 
Вестник СЛШИ, 2011, № 9 (70), С.23

Ссылки 
 Результаты на сайте KNDB

Чемпионаты России в 2011 году
Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2011 год в шашках
Апрель 2011 года
2011 год в Башкортостане